El término Pioneer hace referencia a:

 Pioneer Corporation, empresa electrónica japonesa.
 Royal Pioneer Corps, cuerpo de combatientes del Ejército Británico.
 «Pioneer», canción de Freddie.
 Pioneer, álbum del grupo de country The Band Perry.
 Pioneer, río en Queensland, Australia.
 Pioneer, isla del archipiélago Tierra del Norte, Rusia.
 Pioneer, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Pioneer, villa de Luisiana, Estados Unidos.
 Pioneer, villa de Ohio, Estados Unidos. 
 Pioneer,  lugar designado por el censo, en Florida, Estados Unidos.
 Pioneer, lugar designado por el censo, en California, Estados Unidos. 

 Las sondas espaciales del Programa Pioneer de la NASA:
 Pioneer 0
 Pioneer 1
 Pioneer 2
 Pioneer 3
 Pioneer 4
 Pioneer P-3
 Pioneer 5
 Pioneer P-30
 Pioneer P-31
 Pioneer 6
 Pioneer 7
 Pioneer 8
 Pioneer 9
 Pioneer E
 Pioneer 10
 Pioneer 11
 Pioneer H
 Pioneer Venus
 Anomalía de las Pioneer, desviación inexplicada de las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11.
 Placa de la Pioneer, incluida en las mismas sondas.